Список городов Нью-Мексико — список населённых пунктов штата Нью-Мексико следующих категорий:
 город ();
 малый город ();
 посёлок ();
 статистически обособленная местность ().
 
Численность населения указана согласно переписи населения США 2010 года, если не указано иное. Данная таблица не является официальным источником.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Population and Housing Occupancy Status: 2010 — State — Place

Нью-Мексико
Города